Miami Open 2015 (kobiety)
 Miami Open 2015 (mężczyźni)